

Persone
 Oleg Gusev o anche Oleh Husjev (1983) – ex calciatore ucraino
 Pëtr Andreevič Gusev (1904-1987) – ballerino, coreografo e direttore artistico sovietico
 Rolan Gusev – ex calciatore turkmeno naturalizzato russo
 Sergej Gusev (1975) – ex hockeista su ghiaccio russo
 Sergej Ivanovič Gusev-Orenburgskij (1867-1963) – scrittore russo
 Vladimir Gusev (1982) – ex ciclista su strada russo

Altro
 Gusev – città della Russia nell'Oblast' di Kaliningrad
 Gusev – cratere di Marte